Miejscowości w USA:
 Red Springs – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Red Springs – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Red Springs (ang. Red Springs Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Red Springs (ang. Red Springs Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano